«Водяно́й» — советский короткометражный художественный фильм-комедия 1961 года, последняя режиссёрская работа Сергея Сиделёва. Фильм выходил и отдельно, и в «Сборнике комедийных фильмов» (1961) вместе с картинами «Самогонщики», «Чужой бумажник» и «Большие неприятности».

Сюжет 
Прохор Лыков (Эраст Гарин) целые дни напролёт проводит с удочкой на берегу местного озера, за что жители деревни прозвали его «Водяным». Соседи долго потешались над его страстью к рыбалке и не знали, как же добиться проку от такого непутёвого. Но вот у председателя появилась идея — дать Прохору общественную нагрузку, поставлять рыбу для колхоза.

В ролях 
 Эраст Гарин — Прохор Лыков
 Валентина Владимирова — Кланя, жена Лыкова
 Михаил Фёдоров — Андрей Иванович Караваев, председатель колхоза
 Анатолий Кубацкий — Евсей Никодимыч Пестриков
 Вера Титова — доярка
 Михаил Мудров — колхозник
 Вера Липсток — эпизод
 Николай Мельников — Генька, сын Евсея
 Витя Степанов — деревенский мальчик
 Е. Сердечкина — Пестрикова
 Владимир Казаринов — Тихон Тихонович
 Георгий Сатини — пастух

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эсфирь Буранова
 Режиссёр: Сергей Сиделёв
 Оператор: Анатолий Карпухин
 Художник: Александр Блэк

Технические данные 

Фильмы Сергея Сиделёва
Короткометражные фильмы СССР 1961 года
Короткометражные фильмы студии «Ленфильм»
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1961 года
Короткометражные фильмы на русском языке
Чёрно-белые фильмы СССР